Шавињи може да се односи на:

 Шавињи (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Шавињи (Мерт и Мозел), насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел
 Шавињи Бајле, насељено место у Француској, у департману Ер